Millilobbal är en grupp småsjöar omkring tre kilometer sydväst om Vuollerim i Jokkmokks socken och kommun:

Millilobbal (Jokkmokks socken, Lappland, 737526-171019), sjö i Jokkmokks kommun 
Millilobbal (Jokkmokks socken, Lappland, 737544-171041), sjö i Jokkmokks kommun 
Millilobbal (Jokkmokks socken, Lappland, 737546-171070), sjö i Jokkmokks kommun 

Insjöar i Luleälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Jokkmokks kommun